La Roca de les Creus és una muntanya de 1.657,3 metres d'altitud que es troba a cavall dels termes municipals de Baix Pallars (antic terme de Montcortès de Pallars), i de Soriguera (antic terme d'Estac), a la comarca del Pallars Sobirà.

Està situat a l'extrem de ponent del seu terme municipal, a prop i al sud-oest del poble de Mencui. És a l'extrem meridional del Serrat de la Roca del Bosquet, a llevant de la Roca del Caragol.

Al cim podem trobar-hi el vèrtex geodèsic 262079001.

Referències 

Muntanyes de l'antic municipi d'Estac
Muntanyes de l'antic municipi de Montcortès de Pallars